Чарко Верде има више значења:

 Чарко Верде (Сан Педро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Чарко Верде (Армерија), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Чарко Верде (Алдама), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Чарко Верде (Чинипас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Чарко Верде (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Чарко Верде (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Чарко Верде, Ел Агила (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Чарко Верде (Гвачинанго), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Чарко Верде (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Чарко Верде (Нокупетаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Чарко Верде (Чаркас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Чарко Верде (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Чарко Верде (Росарио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Чарко Верде (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику